Линия Фурано (富良野線 фурано сэн) — железнодорожная линия на Хоккайдо в Японии. Соединяет станции Асахикава и Фурано. Линия обслуживается Hokkaido Railway Company.

История
Линия Фурано была открыта 1 сентября 1899 года как общественная железная дорога Хоккайдо (北海道官設鉄道), действующая между станциями Асахикава и Биэй. В следующем месяце обслуживание распространилось на станцию ​​Ками-Фурано, а в следующем году - на станцию ​​Шимо-Фурано.
В 1909 году он стал частью главной линии Немуро от станции Асахикава до станции Кусиро, но в 1913 году он принял свое нынешнее название и покрыл маршрут от станции Асахикава до станции Шимо-Фурано. Извержение горы Токачи 24 мая 1926 года вызвало длительное прерывание службы между Биэй и Ками-Фурано. В 1942 году станция Шимо-Фурано сменила название на станцию ​​Фурано.

Описание линии 
Путевое развитие: | - на раздельном пункте нет путевого развития, || - раздельный пункт на двухпутной линии, /\ — начало двухпутной вставки на раздельном пункте, \/ — конец двухпутной вставки на раздельном пункте, ◇ — на раздельном пункте есть возможность разъезда поездов.

Источники 

Железнодорожные линии Японии